

Вест-Бранч — місто, штат Айова
 Вест-Бранч — місто, штат Мічиган
 Вест-Бранч Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія